Ясиноватое (), село, 
Подвысочанский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321083506. Население по переписи 2001 г. составляет 53 (19/34 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Ясиноватое находится в 7-и км от Оскольского водохранилища (река Оскол).
На расстоянии в 2 км расположены сёла
Копанки,
Парноватое и
Калиново.

История 
 1785 - дата первого упоминания.

Экономика 
 В селе есть птице-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)